— японский адмирал, а позднее — Камергер Японии (персональный помощник Императора Японии) в заключительный период Второй мировой войны.

Фудзита окончил . С 1 декабря 1924 года — командир корабля «Кирисима». С 1929 года — вице-адмирал, командир . С 1932 года — заместитель министра военно-морского флота, с 1936 года — начальник штаба . Ушёл в отставку в 1937 году в звании адмирала флота.

В 1943 году Фудзита стал директором храма Мэйдзи. С 29 августа 1944 по 3 мая 1946 года занимал должность Камергера Японии. Уйти в отставку с должности Камергера его вынудил Дуглас Макартур, ассоциировавший его с японской военной кастой. Также в 1945—1946 годах исполнял обязанности министра — хранителя печати.

Примечания 

Генералы Японии
Министры — хранители печати Японии